Печора се може односити на:

 Печора (град), град у Русији
 Печора (река), река у Русији
 Печорско море, море у Северном леденом океану